Municipio de Kickapoo puede referirse a:

 Municipio de Kickapoo (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Mountrail.
 Municipio de Kickapoo (condado de Peoria, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Peoria.
 Municipio de Kickapoo (condado de Leavenworth, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Leavenworth.
 Municipio de Kickapoo (condado de Platte, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Platte.